Взломщики может означать:

 «Взломщики» — франко-итальянский фильм с Жан-Полем Бельмондо и Омаром Шарифом.
 «Взломщики» — фильм французского режиссёра Луи Маля, снятый в США, в 1984 году.

См. также